Подоля́нське —  село в Україні, у Деражнянському районі Хмельницької області. Населення становить 38 осіб. Орган місцевого самоврядування — Згароцька сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Подолянське

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району